Bousquet ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Bousquet (1899–1972), französischer Rugby-Union-Spieler
 Annie Bousquet (1925–1956), französische Autorennfahrerin
 Danielle Bousquet (* 1945), französische Politikerin
 Dany Bousquet (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Étienne „Patotte“ Bousquet (1925–1998), französischer Gypspy-Jazz-Musiker
 Francis Bousquet (1890–1942), französischer Komponist
 François Bousquet (* 1947), französischer Theologe und römisch-katholischer Geistlicher
 Frédérick Bousquet (* 1981), französischer Schwimmer
 Gaston du Bousquet (1839–1910), französischer Ingenieur und Lokomotiv-Bauer
 Georges Bousquet (1818–1854), französischer Komponist, Dirigent und Musikkritiker
 Georges Hilaire Bousquet (1845?–?), französischer juristischer Berater der der Meiji-Regierung
 Jacques Aymar de Roquefeuil et du Bousquet (1665–1744), französischer Seeoffizier, Vizeadmiral
 Jean Bousquet (* 1932), französischer Politiker und Gründer des Modelabels Cacharel
 Jean Louis Bousquet (1664–1747), schwedischer Generalleutnant
 Jean-Louis Bousquet (* 1949), französischer Autorennfahrer
 Joë Bousquet (1897–1950), französischer Schriftsteller
 Mireille Bousquet-Mélou (* 1967), französische Mathematikerin
 René Bousquet (1909–1993), Generalsekretär der Polizei des Vichy-Regimes
 Rufus Bousquet (* 1958), Außenminister von St. Lucia

Bousquet steht für:
 Le Bousquet, eine französische Gemeinde im Département Aude
 Le Bousquet-d’Orb, eine französische Gemeinde im Département Hérault
 Bousquet Island in Antarktika